Querini ist der Name einer venezianischen Adelsfamilie:

 Angelo Maria Querini (Quirini) (1680–1755), Benediktiner; Gelehrter, Bibliothekar, Bischof
 Angelo Querini (1721–1796), Politiker, Freimaurer
 Bartholomäus Querini († 1307), Bischof von Castello, Novara und Trient
 Elisabetta Querini, († 1707) Dogaressa, Frau des Dogen Silvester Valier
 Francesco Querini, Patriarch von Grado
 Gerolamo Querini (1468–1554), Patriarch von Venedig
 Giovanni Querini-Stampalia (1799–1869), italienischer Mäzen 
 Giulio Cesare Querini, Kapellmeister im Herzogtum Spoleto
 Marco Querini, († 1310) Verschwörer
 Pietro Querini, venezianischer Kaufmann und Seefahrer des 15. Jahrhunderts
 Vincenzo Querini (Quirini), (* um 1479–1514), venezianischer Diplomat und Kleriker

sowie der Name folgender Institutionen:

 Fondazione Querini Stampalia, Museum und Stiftung in Venedig 
 Bibliothek der Fondazione Querini Stampalia im Palazzo Querini-Stampalia, Palast in Venedig, Bibliothek und Galerie